Landtagswahl 1984 steht für:

 Landtagswahl in Baden-Württemberg 1984
 Landtagswahl in Kärnten 1984
 Landtagswahl in Salzburg 1984
 Landtagswahl in Tirol 1984
 Landtagswahl in Vorarlberg 1984